Julie Staugaard Kolbeck (født 22. oktober 1991) er en dansk skuespillerinde, som bedst er kendt for sin medvirken i filmen Kunsten at græde i kor (film) fra 2006, hvor hun spiller datteren Sanne.

Kolbeck blev for sin præstation nomineret til en Robert for Årets Kvindelige Hovedrolle og vandt desuden prisen Best Actress ved Bratislava International Film Festival i 2007.

Eksterne henvisninger 
 

Skuespillere fra Danmark